Вейд () — англійське прізвище, чоловіче ім'я або топонім.

Персоналії 
 Вейд (прізвище)
 Вейд (ім'я)

Топонім

Вейд — місто в окрузі Арустук, штат Мен
 Вейд — місто, штат Північна Кароліна
 Вейд — переписна місцевість, штат Міссісіпі

— гора у  в групі хребтів Королеви Мод (Антарктида)

Інше 
 4710 Вейд (4710 Wade) — астероїд головного поясу, відкритий 4 січня 1989 року.